PLG — может обозначать:

 «Poetae lyrici Graeci» (лат.; 1843) — собрание текстов древнегреческой лирики «Греческие лирические поэты» Теодора Бергка.
 Плазминоген — в биологии.